Christine (Stephen King), een boek van Stephen King
 een film:
 Christine (1983), een op het boek gebaseerde film van regisseur John Carpenter
 Christine (1958), een film van Pierre Gaspard-Huit
 Christine (2016), een Brits/Amerikaanse film
 een lied:
 Christine (Christine and the Queens)
 Christine (Siouxsie and the Banshees)
 een plaats in de Verenigde Staten:
 Christine (North Dakota)
 Christine (Texas)
 Christine (voornaam), een meisjesnaam
 Christine McVie, zangeres in de band Fleetwood Mac